Долгоре́пицы — деревня в Ершовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 10 км к северу от Пскова и в 5 км к юго-востоку от волостного центра Ершово на Ваулинской дороге.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района